Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byli britsko-australské turnajové jedničky Jamie Murray s Johnem Peersem, kteří vypadli ve čtvrtfinále s Facundem Bagnisem a Federicem Delbonisem.

Soutěž čtyřhry vyhrála třetí nasazená německo-nizozemská dvojice Andre Begemann a Robin Haase, jejíž členové ve finále zdolali australsko-slovenský pár Rameez Junaid a Michal Mertiňák po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4.

Nasazení párů 
  Jamie Murray /  John Peers (čtvrtfinále)
  Marin Draganja /  Florin Mergea (1. kolo)
  'Andre Begemann /  Robin Haase (vítězové)
  Johan Brunström /  Nicholas Monroe (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2014
ATP World Tour 2014